Bonnesen har flere betydninger:

Navne 
 Amandus Bonnesen (1871-1929) – en dansk cirkusartist
 Beatrice Bonnesen (1906-1979) – en dansk skuespillerinde
 Carl Bonnesen (1868-1933) – en dansk billedhugger (Carl Johan Bonnesen)
 E.P. Bonnesen (1846-1932) – en dansk ingeniør, professor og politiker (Erdmann Peter Bonnesen)
 Erling Bonnesen (født 1955) – en dansk politiker, som repræsenterer partiet Venstre
 Johannes Bonnesen (1868-1946) – en dansk bibliotekar
 Merete Bonnesen (1901-1980) – en dansk redaktør
 Sten Bonnesen (1886–1965) – en svensk historiker
 Tommy Bonnesen (1873-1935) – en dansk matematiker og professor, dr. phil.